Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Naftaplin Stružec, ali se nije plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Izvori 

 Glasilo #14/2014 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2013-14
sisačko-moslavačka-3-kutina